Курасовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Курасовка — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Курасовка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.